Grus kan meerdere betekenissen hebben: 

Kraanvogel (sterrenbeeld), een sterrenbeeld.
Grus (geslacht), een vogelgeslacht uit de familie van de kraanvogels (Gruidae).
grus (zand), een type hoekig zand, rijk aan veldspaat.